Kool ist ein Vor- und Künstlername:

 Robert „Kool“ Bell (* 1950), Musiker der US-amerikanischen Soul-, Funk und Disco-Band Kool & the Gang
 Kool DJ Herc (* 1955; alias Clive Campbell), US-amerikanisch-jamaikanischer Musiker und Musikproduzent
 Kool Keith (* 1963; alias Keith Matthew Thornton), US-amerikanischer MC und Musikproduzent
 Kool Rock Steady (alias Edward Rudolph), US-amerikanischer Rapper, Cousin von Afrika Bambaataa
 Kool Savas (* 1975; früher King Kool Savas, alias Savaş Yurderi), deutscher Rapper türkischer Abstammung

Kool ist der Familienname folgender Personen:
 Bram Kool (1937–1990), niederländischer Radrennfahrer
 Eric Kool (* 1960), US-amerikanischer Chemiker
 Jaap Kool (1891–1959), niederländischer Komponist, Musikwissenschaftler und Pädagoge
 Molly Kool (1916–2009), kanadisch-US-amerikanische Kapitänin
 Robin Kool (* 1999), estnischer E-Sportler

Kool steht für:
 Kool Filmdistribution, ein Filmverleih in Freiburg im Breisgau

Siehe auch:
 Cool (Begriffsklärung)
 Coole (Begriffsklärung)
 Kohl (Begriffsklärung)
 Koel
 Kuhl
 Kul